Arnas – comune della Francia nel dipartimento del Rodano
Arnas – forma lituana del nome proprio di persona scandinavo Arne
ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione, azienda ospedaliera italiana